Зубы Ланфона или Ланфон () — небольшой горный массив, находящийся на востоке Франции, и поднимающийся на высоту 1824 м. Расположен возле коммуны Талуар на восточном берегу озера Анси в Верхней Савойе, между горами Вейрье (1291 м) на севере и Турнет (2351 м) на юге.

Склоны Зубов Ланфона и их расположение вблизи озера Анси делает их классическим местом для занятий альпинизмом.

Изображения

Примечания

Ссылки 
 CampToCamp.org 

Горы Франции